Kalbermatter ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Kalbermatter (um 1495–1551), Schweizer Politiker, Landvogt
 Jodok Kalbermatter (um 1490–um 1559), Schweizer Politiker, Landvogt
 Nikolaus von Kalbermatter (um 1562–1621), Schweizer Politiker, Landeshauptmann

Siehe auch:
 Kalbermatten